Salamancaskolan kan syfta på:

 Salamancaskolan, en filosofisk och teologisk skolbildning under 1500-talet
 Den litterära Salamancaskolan under 1500-talet
 Den litterära Salamancaskolan under 1700-talet